Heineken Open 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu Heineken Open rozgrywany w dniach 8–13 stycznia 2007 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród 464 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Nowej Zelandii